В соревнованиях по скалолазанию на летних Олимпийских играх 2020 смогут принять участие 40 спортсменов (20 мужчин и 20 женщин), которые разыграют 2 комплекта наград. Каждая страна может быть представлена не более чем 4-я спортсменами (2 мужчины и 2 женщины).

Правила квалификации 
Основным этапом отбора станет чемпионат мира 2019 года и мировой квалификационный турнир, где будет разыграно 26 путёвок на Игры в Токио. Ещё 10 квот будут распределены по результатам континентальных соревнований, 2 квоты достанутся хозяевам соревнований — сборной Японии, оставшиеся квоты распределит трёхсторонняя комиссия.

Квалификационные соревнования

Квалифицированные страны

Распределение квот

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Правила квалификации

Квалификация на летние Олимпийские игры 2020
Спортивное скалолазание на летних Олимпийских играх 2020